An Even Break – film cortometraggio del 1912
An Even Break – film del 1917 diretto da Lambert Hillyer